Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Berrien (Berrien County) :
 Comté de Berrien, situé dans l'État de Géorgie ;
 Comté de Berrien, situé dans l'État du Michigan.